Winkelmoor steht für:
 Winkelmoor (Grabow), Ortsteil von Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Winkelmoor (Worpswede), Wohnplatz von Worpswede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen